Matteüspassie,  passiemuziek naar het lijdensverhaal van Jezus Christus, zoals dat beschreven staat in het Evangelie volgens Matteüs
 Matthäus-Passion (J.S. Bach), een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach
 Matthäus-Passion (Schütz), een geestelijk koorwerk gecomponeerd door Heinrich Schütz